Liscow ist der Nachname von:

 Christian Ludwig Liscow (1701–1760), deutscher Satiriker
 Salomo Liscow (1640–1689), deutscher Kirchenlieddichter, siehe Liste von Kirchenliederdichtern

Siehe auch:
 Lisco
 Liskov
 Liskow
 Lisko